grup és un nombre relativament petit de galàxies pròximes entre si i lligades gravitatòriament, vegeu grups i cúmuls de galàxies
 grup sanguini, tipus de sang que es tenen en compte a l'hora de fer una transfusió sanguínia
 Grup de música, agrupament de dos o més músics que interpreten música 
 Sociologia: 
 grup social, conjunt de persones que mantenen una relació social més o menys estable, amb punts d'unió entre ells i normes internes que estableixen diferents rols i conductes acceptables
 Grup de treball
 Grup ètnic, grup de persones que s'identifiquen entre elles a partir d'uns lligams culturals, lingüístics, racials i/o religiosos 
 Química:
 Grup funcional, agrupament atòmic que es troba en tota una sèrie de compostos 
 Grup de la taula periòdica agrupament d'elements químics d'una mateixa columna de la taula periòdica.
 Grup del carboni
 Grup hidroxil
 Grup acil
 Grup alquil
 Grup amino
 Matemàtiques: 
 Grup (matemàtiques)
 Grup trivial
 Grup cíclic
 Grup abelià
 Grup de Lie
 Grup de simetria